Csehország
 Bukovany, település a Benešovi járásban
 Bukovany, település a Hodoníni járásban
 Bukovany, település az Olomouci járásban
 Bukovany, település a Příbrami járásban
 Bukovany, település a Sokolovi járásban